Osoby o tym nazwisku:
 Ghofran Khelifi – tunezyjska judoczka, olimpijka
 Jihad Khelifi – tunezyjski zapaśnik
 Mariem Khelifi – tunezyjska judoczka